Henri-François de Bombelles est le nom porté par deux membres de la Maison de Bombelles :

 Henri François de Bombelles ;

 Henri-François de Bombelles, son petit-fils.